Појам Подкланец може се односити на:
 Подкланец (Чрномељ), насељено место у општини Чрномељ, Република Словенија
 Подкланец (Содражица), насељено место у општини Содражица, Република Словенија
 Подкланец (Жири), насељено место у општини Жири, Република Словенија